Арха́нгеловка — село в Кировском районе Приморского края, входит в Кировское городское поселение.. Архангеловка расположена на правом берегу реки Уссури, расстояние до районного центра пос. Кировский около 7 км.

От Архангеловки вверх по правому берегу Уссури идёт дорога к селу Подгорное.

Население

Описание 
Основано в 1900 году в Успенской волости. Место выбрано ходоками.

На сегодняшний день в селе живут люди преклонного возраста. В селе нет ни школы (дети учатся в соседнем селе Преображенка), ни почты, ни медпункта, ни радио. Действует только клуб и передвижка от центральной библиотеки. Колхоз «Приморец», организованный в 1930 году, после многочисленных реорганизаций является отделением СХПК «Преображенский». Работы практически в селе нет, люди покидают село.

Ссылки 
 Информационный портал Кировского района
 Архангеловка на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Кировского района (Приморский край)
Населённые пункты на Уссури